Obcowanie – współuczestniczenie, wspólne doświadczanie czegoś. Wyraz używany najczęściej w dwóch zwrotach o różnym znaczeniu:
 świętych obcowanie
 obcowanie płciowe